Lunas kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lunas, Dordogne, 
 Lunas, Hérault,